Кубок наследного принца 2012/2013 — 38-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2012/2013
Спорт в Саудовской Аравии в 2012 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2013 году
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия